Le championnat de France amateur de football 1954-1955 est la  du championnat de France amateur, organisé par la Fédération française de football.

Il s'agit de la  disputée sous forme de championnat annuel, appelé Division Nationale, qui constitue alors le premier niveau de la hiérarchie du football français amateur. 

La compétition est remportée par l'équipe de l'US Quevilly qui bat en finale l'USO Bruay-en-Artois.

Groupe Nord 
Le groupe Nord du championnat de France amateur est remporté par l'USO Bruay-en-Artois.

|}

Groupe Ouest 
Le groupe Ouest est remporté par l'US Quevilly. 

|}

Groupe Sud Est 
Le championnat de France amateur groupe Sud est remporté par le FC Annecy.

|}

Groupe Est 
Le groupe Est est remporté par l'AS Giraumont.

|}

Groupe Sud Ouest 
Le groupe Sud Ouest est remporté par le RC Vichy.

|}

Phase finale

|}

Notes et références 

1955
Football amateur 1954-1955
Football amateur 1954-1955
Football en France en 1954
Football en France en 1955